Un schéma régional est un schéma d’aménagement du territoire à l’échelle d’une région : 
 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), anciennement schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) puis SRADT
Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)
 Schéma régional climat air énergie (SRCAE)
 schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
 schéma régional de gestion sylvicole (SRGS)
 schéma régional d'organisation sanitaire (SROS)
 schéma régional de transport (SRT)
schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL)